Mistrovství Asie v rychlobruslení 2007 se konalo ve dnech 6. a 7. ledna 2007 v rychlobruslařské hale Jilin Provincial Speed Skating Rink v čínském Čchang-čchunu. Jednalo se o 8. mistrovství Asie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Kazach Dmitrij Babenko a Číňanka Wang Fej.

V Čchang-čchunu se podruhé stala mistryní Asie Číňanka Wang Fej. Mezi muži poprvé zvítězil Jihokorejec Čoj Kwun-won.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Asie 2007, speedskatingnews.info

2007
2007
Rychlobruslení v roce 2007
Rychlobruslení v Číně
Sport v Čchang-čchunu
Sport v Číně v roce 2007